Burlačko je priimek več oseb:
 Fedot Semonovič Burlačko, sovjetski general
 Vjačeslav Burlačko, igralec

Ruski priimki